Немейице — небольшая деревня, часть муниципалитета Слабчице в районе Писек. Расположена около 1 км к востоку от Слабчице. Здесь проходит Дорога II / 105. В 2011 году здесь постоянно проживало 58 человек.

История 
Первое письменное упоминание о деревне происходит в 1379 г. В 1890 году здесь было 39 домов и 218 жителей.

Достопримечательности 
 Деревенская часовня около 1777 года основания названная в честь св. Иоанна Непомуцкого. Над входом в часовню находится картина святого.
 Крест на дороге к горе Табор, или также Бурковак
 Место культа Гальштата и курган Бурковак
 Курган на южном склоне Чепинецкого холма

Интересные факты 
 Индивидуально размещенные камни, современные мегалитические сооружения в кадастре поселка недалеко от горы Табор. Они называются Кругом.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Katastrální mapa katastru Nemějice
 Римско-католический приход Chrášťany
Населённые пункты Южночешского края
Страницы с непроверенными переводами